Alarm okrętowy - obsadzenie przez załogę wyznaczonych stanowisk i wykonywanie czynności zgodnie z odpowiednim rozkładem okrętowym na sygnał nadany na rozkaz dowódcy okrętu lub oficera wachtowego (oficera dyżurnego). Wyróżnia się następujące rodzaje alarmu okrętowego:
 bojowy;
 powietrzny;
 o skażeniach;
 manewrowy;
 awaryjny;
 człowiek za burtą;
 ćwiczebny.

Zobacz też 
 alarm - alarm w żegludze

Okrętowy
Żeglarstwo